Il doppio dell'Erste Bank Open 2014 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2014.

Florin Mergea e Lukáš Rosol erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme. Mergea ha partecipato con Marin Draganja mentre Rosol ha fatto coppia con Santiago González ma entrambe le coppie si sono fermate in semifinale.

Jürgen Melzer e Philipp Petzschner hanno sconfitto in finale Andre Begemann e Julian Knowle per 7-66, 4-6, [10-7].

Teste di serie 

  Alexander Peya /  Bruno Soares (primo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  David Marrero (quarti di finale)

  Marin Draganja /  Florin Mergea (semifinale)
  Santiago González /  Lukáš Rosol (semifinale)

Wildcard 

  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (campioni)

  Dominic Thiem /  Alexander Zverev (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Erste Bank Open 2014
ATP World Tour 2014